Toponímia:
 Maupertuis (cràter), cràter d'impacte a la part nord de la cara visible de la Lluna
 Maupertuis (Manche), municipi al departament de la Mànega (regió de Baixa Normandia, França)
 Nouaillé-Maupertuis, municipi al departament de la Viena (regió de Nova Aquitània, França)
 Biografies: Pierre Louis Moreau de Maupertuis (Saint Malo, 1698 - Basilea, 1759), matemàtic francès